Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Kassel tabellarisch und grafisch wieder. Seit 1936 hat sich das Stadtgebiet nicht verändert, sodass die Zahlen sich seitdem unverfälscht auf das gleiche Gebiet beziehen.

Am 31. Dezember 2010 betrug die Amtliche Einwohnerzahl von Kassel nach Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes 195.530 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern). Im Dezember 2015 wurde nach Angaben der Stadt erneut die 200.000-Marke überschritten.

Einwohnerentwicklung 

Schon 1773 hatte Kassel 17.311 Einwohner. Mit dem Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Lebten in der Stadt 1810 rund 23.000 Menschen, so waren es 1875 schon mehr als 50.000. Im Jahre 1899 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000 Einwohnern, wodurch sie zur  Großstadt wurde.

Bis 1936 wuchs die Stadt vor allem wegen der zahlreichen Eingemeindungen (in Klammern die Einwohnerzahl): am 1. April 1899 Wehlheiden (10.114), am 1. April 1906 Bettenhausen, Kirchditmold, Rothenditmold und Wahlershausen (18.727), am 4. Januar 1926 Gutsbezirk Fasanenhof (419), am 15. November 1928 Gutsbezirke Kragenhof, Wilhelmshöhe, Oberförsterei Ehlen und Oberförsterei Kirchditmold (331) und am 1. Juni 1936 Harleshausen, Niederzwehren, Nordshausen, Oberzwehren, Waldau und Wolfsanger (22.160). Mit den Eingemeindungen von 1936 überschritt die Einwohnerzahl erstmals die Grenze von 200.000.

Im Oktober 1943 erreichte die Bevölkerungszahl mit 225.694 ihren historischen Höchststand. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges zerstörten mehrere Luftangriffe weite Teile der städtischen Bebauung und forderten viele Menschenleben. Das schwerste Bombardement erlebte die Stadt am 22. Oktober 1943. In dieser Nacht starben über 10.000 Menschen und 80 Prozent der Wohnhäuser wurden zerstört. Die Bevölkerungszahl sank bis Mai 1945 um 68,4 Prozent auf 71.209.

Nach Beendigung des Krieges stieg die Bevölkerung der Stadt durch die Rückkehr der Zwangsevakuierten und den Zustrom zahlreicher Flüchtlinge und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten bis 1959 auf über 200.000 Personen. Dem Anstieg stehen die Ausweisung von Neubaugebieten durch Nachbargemeinden gegenüber, die zu einer Verschiebung zugunsten der Vororte führen. Von 1977 bis 1992 und von 1997 bis 2015 lag die Bevölkerungszahl knapp unter der Grenze von 200.000. Im Jahre 2019 stand die Stadt mit über 205.481 Einwohnern unter den deutschen Großstädten an 40., innerhalb Hessens an dritter Stelle.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen von Kassel nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1832 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1970) und des Statistischen Landesamtes (ab 1971). Die Angaben beziehen sich ab 1834 auf die „Zollabrechnungsbevölkerung“, ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1834 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1472 bis 1870 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

² „Übersicht der Bevölkerung“, in: Polizei-Commissar Preime (Hrsg.): Casselsches Adreß-Buch für das Jahr 1847, Kassel 1847.

Von 1871 bis 1944 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadt Kassel

Von 1945 bis 1989 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quellen: Stadt Kassel (bis 1970), Hessisches Statistisches Landesamt (ab 1971)

Ab 1990 
(jeweiliger Gebietsstand)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Bevölkerungsstruktur

Ausländische Bevölkerung 

Die Tabelle zeigt die größten Gruppen der melderechtlich mit Hauptwohnsitz in Kassel registrierten Ausländer.

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2018 (Hauptwohnsitze).

Ortsbezirke 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2018 (Hauptwohnsitze).

Siehe auch 
Geschichte Kassels
Jüdisches Leben in Kassel
Kunst- und Baudenkmäler der Stadt Kassel

Literatur 
Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wer, wo, wie viele? - Bevölkerung in Deutschland 2025. Praxiswissen für Kommunen. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009, ISBN 978-3-86793-042-0

Einzelnachweise

Weblinks 
Hessisches Statistisches Landesamt: Regionaldaten
Stadt Kassel: Fachstelle Statistik
Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser Kommune

Geschichte (Kassel)
Kassel
Kassel
Gesellschaft (Hessen)